Иоганн Юлиус Зайдель (; 14 июля 1810, Бреслау — 13 февраля 1856, там же) — немецкий органист.

Биография 
На протяжении многих лет (с 1837 года) — титулярный органист  в Бреслау. Наиболее известен как автор книги «Орган и его сооружение» (, 1843) — многократно переиздававшегося пособия для органистов и органостроителей, получившего одобрение Феликса Мендельсона.

Учеником Зайделя был Жан Фогт.

Сочинения 
 
 — 
  
  
 
 
 — Facsim. reprint of Breslau, 1843, ed. — Amsterdam : F. A. M. Knuf, 1962. — 4+210+17 p.
 Die Orgel und ihr Bau — Unveränd. Nachdr. d. Ausg. Breslau, 1843, 3. Nachdr. — Buren: Knuf, 1987. — ISBN 9060274725

Примечания

Ссылки 
 

Академические музыканты Германии